Římskokatolická duchovní správa Brno-Kapucíni při kapucínském rektorátním kostele Nalezení svatého Kříže je součástí exemptní farnosti Brno-dóm při katedrále sv. Petra a Pavla na území děkanátu Brno brněnské diecéze.

Status 
Kapucínská duchovní správa nemá vlastní právní subjektivitu jako církevní právnická osoba a správu zajišťují členové kapucínského kláštera v Brně. V katalogu brněnského biskupství je uvedena v položce s nadpisem „Brno-Kapucíni“ a podnadpisem „Řád menších bratří-kapucínů Kapucínský klášter v Brně“.

Na webu Provincie kapucínů v České republice se brněnská komunita v rubrice kontaktních údajů označuje jako Klášter kapucínů v Brně, resp. Klášter kapucínů. Budova kláštera i s kostelem je chráněna jako kulturní památka České republiky.

Reference 

Kapucíni
Brno-střed
Náboženské organizace v Brně